The Thirteenth Hour – film del 1927 diretto da Chester M. Franklin
The Thirteenth Hour – film del 1947 diretto da William Clemens